Le groupe C de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Leipzig, a placé les équipes de l'Argentine ( FIFA), de la Côte d'Ivoire ( FIFA), des Pays-Bas ( FIFA) et de la Serbie-et-Monténégro ( FIFA) dans le groupe C.
Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe D et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe D.

Classement

Première journée

Argentine - Côte d'Ivoire

Serbie-et-Monténégro - Pays-Bas

Deuxième journée

Argentine - Serbie-et-Monténégro

Pays-Bas - Côte d'Ivoire

Troisième journée

Pays-Bas - Argentine

Côte d'Ivoire - Serbie-et-Monténégro

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 18 buts ont été inscrits soit une moyenne de 3 buts par rencontre. Les arbitres ont distribué 34 cartons jaunes et 3 cartons rouges.

Homme du match 
À chaque rencontre, le meilleur joueur est désigné homme du match.

Notes et références 

C